Línea 71 puede referirse a:

 Línea 71 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 71 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 71 de autobuses de Madrid.
 Línea 71 de Media Distancia de Renfe Operadora.
 Línea 71 de autobuses de Barcelona.
 Línea 71 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.